Паулу Силас ду Праду Перейра, более известный как Силас (; 27 августа 1965, Кампинас штат Сан-Паулу) — бразильский футболист и футбольный тренер. Комментатор на телеканале ESPN Brazil.

Клубная карьера 
За свою футбольную карьеру игрока с 1985 по 2003 год Силас успел поиграть в Бразилии, Португалии, Уругвае, Аргентине, Японии и Италии: в клубах «Сан-Паулу», «Интернасьонал», «Васко да Гама», «Атлетико Паранаэнсе», «Рио-Бранко», «Итуано», «Америка Минейро», «Португеза», «Интернасьонал Лимейра», лиссабонский «Спортинг», «Сан-Лоренсо», «Сентраль Эспаньол», «Киото Пёрпл Санга», «Чезена» и «Сампдория».

Международная карьера 
В составе молодёжной сборной Бразилии Силас выиграл золотой мяч Adidas на Чемпионате мира среди молодёжных команд 1985 года в СССР. А в составе уже главной сборной он провёл 38 матчей (34 официальные встречи) с марта 1986 по декабрь 1992 года, приняв участие на Чемпионатах мира по футболу 1986 и 1990 годов.

Тренерская карьера 
11 февраля 2020 года назначен главным тренером клуба Серии B «Сан-Бенту» (Сорокаба) на период розыгрыша чемпионата штата Сан-Паулу 2019. 18 марта 2019 года покинул свой пост.

Клубная статистика

Статистика в сборной Бразилии

Тренерские достижения 
Аль-Араби
 Кубок шейха Яссима: 2011

Аль-Гарафа
 Кубок эмира Катара: 2012

Примечания

Ссылки 
  
  Профиль на transfermarkt.co.uk
  Профиль на ogol.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Итуано»
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Рио-Бранко» Американа
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Сентраль Эспаньол»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Чезена»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Аваи»
Тренеры ФК «Аль-Араби» Доха
Тренеры ФК «Аль-Гарафа»
Тренеры ФК «Америка Минейро»
Тренеры ФК «Гремио»
Тренеры ФК «Наутико» Ресифи
Тренеры ФК «Португеза Деспортос»
Тренеры ФК «Ред Булл Бразил»
Тренеры ФК «Сан-Бенту»
Тренеры ФК «Сеара»
Тренеры ФК «Фламенго»
Тренеры ФК «Форталеза»